India
 Ramapuram – città dell'Andhra Pradesh
 Ramapuram – città del Tamil Nadu